Химьяри, аль-Химьяри () — нисба, указывающая на происхождение из Химьяра (регион в Йемене).

 Файруз ад-Дайлями аль-Химьяри (ум. 673) — персидский полководец.
 Абдуллах ибн Саба аль-Химьяри (VII век) — эпоним одной из самых первых шиитских сект сабаитов, проповедовавшей «крайние» взгляды в отношении Али ибн Абу Талиба.
  (723—789) — шиитский поэт.
 Абд ар-Раззак ас-Санани аль-Химьяри (744—826) — йеменский хадисовед и комментатор Корана.
 Ибн Хишам аль-Химьяри (ум. 834) — средневековый арабский учёный из Басры.
  (ум. 1495) — путешественник и писатель из Сеуты.
  (род. 1938) — йеменский политик, член Палаты представителей.
  (род. 1946) — йеменский политик, член Палаты представителей.
  (род. 1954) — исламский проповедник из ОАЭ.
  (род. 1957) — йеменский политик, член Палаты представителей.
  (род. 1959) — йеменский политик.
  (род. 1978) — исламский проповедник и йеменский политик.